Der Prag-Marathon (offizielle Bezeichnung Volkswagen Prague Marathon) ist ein Marathon, der seit 1995 im Mai in Prag stattfindet. Er ist der teilnehmerstärkste Marathon Tschechiens.

Start und Ziel der Strecke ist am Altstädter Ring. Von dort geht es zunächst über die Karlsbrücke auf das linke Ufer der Moldau. Dieser folgt man flussabwärts bis zur Libeňský most, über die man auf das rechte Ufer zurückkehrt. Nach zwölf Kilometern ist man wieder am Ausgangspunkt angelangt und begibt sich auf eine Schleife durch die Altstadt. An der Most Legií erreicht man wieder das Moldauufer, dem man flussaufwärts folgt, unterbrochen von einer weiteren Schleife stadteinwärts. Kurz nach der Halbmarathonmarke hat man den südlichsten Punkt der Strecke erreicht, kehrt um und begibt sich auf direktem Weg zur Palackého most, über die man erneut das linke Moldauufer erreicht. Nach einer Schleife in Richtung Süden geht es am Ufer flussabwärts zur Most Legií, über die man kurzzeitig das Flussufer wechselt, bevor es über die Karlsbrücke zur letzten Runde geht, die mit dem ersten Streckenabschnitt weitgehend identisch ist. Der Kurs ist mit 10 Höhenmetern Unterschied zwischen dem tiefsten und dem höchsten Punkt ausgesprochen flach.

2020 wurde der Prag Marathon aufgrund des Coronavirus abgesagt.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:05:39 h, Eliud Kiptanui (KEN), 2010 (schnellste Zeit auf tschechischem Boden)
 Frauen: 2:19:46 h, Lonah Chemtai Salpeter (ISR), 2019 (schnellste Zeit einer Läuferin auf tschechischem Boden)

Damit rangiert der Prag-Marathon, mit 4:25:25 h, auf der Liste der schnellsten Marathonveranstaltungen (ermittelt durch Addition der Streckenrekorde) auf Platz 16 weltweit.

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Siehe auch 

 Prag-Halbmarathon
 Grand Prix von Prag
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (mit deutscher und engl. Version)
 Prag-Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)
 Läuferbericht vom Prag-Marathon 2002 auf lauftreff.de
 Läuferbericht vom Prag-Marathon 2005 auf gerhardfenzl.de
 Läuferbericht vom Prag-Marathon 2006 auf marathon.pitsch-aktiv.de

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Tschechien
Marathon
Erstveranstaltung 1995